Celebrant (persoon), een priester in de Rooms-Katholieke kerk.
Parth Celebrant, een fictief gebied uit de werken van J.R.R. Tolkien, begrensd door de rivier de Celebrant.